Gan oder Ġan steht für:

 Gan (Pyrénées-Atlantiques), Ort in Frankreich
 Gan (Atoll Addu), Insel der Malediven im Addu-Atoll
 Gan (Atoll Haddhunmathi), Insel der Malediven im Haddhunmathi-Atoll 
 Gan (Atoll Huvadhu), Insel der Malediven im Huvadhu-Atoll
 Gan (Sprache) (), eine chinesische Sprache
 GAN-Trilogie (Literatur), deutsche Kinderbuchreihe von Uwe Buß, die in der Fantasy-Welt GAN spielt
 Gan (Ganzhou) (), der Kreis der Stadt Ganzhou in der Provinz Jiangxi, Volksrepublik China
 Gan Jiang, ein Fluss in China
 Gáň, eine Gemeinde im Okres Galanta in der Slowakei
 Gan, den dritten Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe გ
 Ġan, den 23. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ღ

Gan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Gan († 1942), russischer Grafiker und Kunsttheoretiker
 Jelena Andrejewna Gan (1814–1842), russische Schriftstellerin, siehe Jelena Andrejewna Hahn
 Jeremy Gan (* 1979), malaysischer Badmintonspieler
 Joseph Gan Junqiu (* 1964), chinesischer römisch-katholischer Erzbischof
 Peter Gan (1894–1974), deutscher Schriftsteller, Verlagslektor und Übersetzer, eigentlich Richard Möhring
 Pinchas Cohen Gan (* 1942), marokkanisch-israelischer Maler und Installationskünstler
 Gan Kim Yong (* 1959), singapurischer Politiker (PAP)
 Gan Rong-yih (* 1962), taiwanischer Badmintonspieler
 Gan Siow Huang (* 1974), singapurische Politikerin und Offizierin
 Gan Teik Chai (* 1983), malaysischer Badmintonspieler

GaN steht für:

 Galliumnitrid, ein Halbleiter

GAN steht für:

 Crédit Agricole (Radsportteam), ehemaliges französisches Profiradsportteam
 Flughafen Gan auf den Malediven (IATA-Code)
 Generic Access Network, ein Mobilfunkstandard
 Generative Adversarial Networks, eine Methode zum unüberwachten Lernen von Computern
 Giant Axonal Neuropathy, eine seltene Neuropathie
 Global Area Network, ein Netz, das über unbegrenzte geographische Entfernungen mehrere Wide Area Networks verbinden kann.
 Gösta Adrian-Nilsson (1884–1965), ein schwedischer abstrakter und kubistisch-surrealistischer Maler.
 Gruppe Anforderungen an das Netz, eine Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung von Netzanforderungen bei der Einführung des digitalen BOS-Funks TETRA
 GAN Cube, Unternehmen, das Zauberwürfel herstellt
 Landkreis Northeim (für Bad Gandersheim), Kfz-Kennzeichen

gan steht für:

 Gan (Ethnie) in der Provinz Poni im Südwesten von Burkina Faso
 Gan (Sprache) (nach ISO 639-3)

Siehe auch:
 Gahn
 Gann

Abkürzung